Seznam občin departmaja Pas-de-Calais zajema 894 občin.

(CUA) Communauté urbaine Arras, ustanovljena leta 1998.
(CALL) Communauté d'agglomération de Lens-Liévin, ustanovljena leta 2000.
(CAHC) Communauté d'agglomération Hénin-Carvin, ustanovljena leta 2001.
(CAC) Communauté d'agglomération Calaisis, ustanovljena leta 2001.
(CAB) Communauté d'agglomération du Boulonnais, ustanovljena leta 2000.
(ACom) Communauté d'agglomération de l'Artois, ustanovljena leta 2002.
(CASO) Communauté d'agglomération Saint-Omer, ustanovljena leta 2001.

Pas-de-Calais